Татьяна Андрюшина:
 Андрюшина, Татьяна Михайловна (род. 1986) — российская хоккеистка с мячом, вратарь сборной России и сборной Московской области.
 Андрюшина, Татьяна Сергеевна (род. 1990) — российская фехтовальщица на шпагах.